Існує тривала суспільна та наукова суперечка стосовно зв'язку вживання насичених жирних кислот в їжу та ризиком серцево-судинних захворювань. Всесвітня організація охорони здоров'я, Американська дієтична асоціація, «», Британська дієтична асоціація, Американська асоціація серця, Британський фонд серця, Всесвітня федерація серця, американське Управління продовольства і медикаментів (США), Європейське агентство з безпеки продуктів харчування вважають, що насичені жири є чинником ризику для серцево-судинних захворювань, і пропонують дієтичні обмеження щодо насичених жирів, як один із способів зниження цього ризику. 2015 року два систематичні огляди досліджень прийшли до протилежного висновку.

Історія 
Негативний вплив насичених жирів на здоров'я людини привернув до себе увагу вперше в 1950-х роках. Гіпотеза про те, що насичені жири згубно впливають на здоров'я людини, набула важливості у 1950-х роках внаслідок роботи Ансела Кіса, вченого з питань харчування США. Кіс звернув увагу на взаємозв'язок між рівнем холестерину та серцево-судинними захворюваннями, та заохотив бізнесменів  Міннесоти на довготривалі дослідження стосовно цього (перше перспективне дослідження ССЗ). 1955 року на засіданні ВООЗ у Женеві, Ансел Кіс представив свою гіпотезу  На в той час в США, захворюваність серцево-судинних хворобами стрімко зростала і цьому факту не було пояснення

Систематичні огляди

Примітки 

Дієтологія
Метаболізм
Серцево-судинні захворювання
Суперечки